Marcos Roberto Silveira Reis (Marcos) – brazylijski piłkarz
 Marcos Carneiro de Mendonça (Marcos, Marcos Carneiro) – brazylijski piłkarz
 Marcos – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Subcomandante Marcos – jeden z liderów organizacji Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego (EZLN)